Longchamps kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Longchamps (ort i Argentina), Buenos Aires,

Frankrike 

 Longchamps-sur-Aire, kommun i departementet Meuse, 
 Longchamps, Eure, departementet Eure i regionen Normandie,

Se även 
 Longchamp

Robotskapade Argentinaförgreningar